Chinameca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chinameca, Veracruz, 
 Chinameca kommun, Veracruz, 
 Chinameca, Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, 

Robotskapade Mexikoförgreningar